Вулична система смт. Вільшани, Дергачівського району Харківської області складалася у в 2011 році з 53 вулиць, 63 провулків, 12 в'їздів та 2 набережні.

Примітки

Джерела 
 ЦВК 
 Харьков. Золотые страницы 

Дергачівський район
Вільшани
Вільшани